

Astronomia
 25276 Dimai – asteroide della fascia principale

Persone
 Alessandro Dimai – astronomo amatoriale italiano
 Angelo Dimai – alpinista e militare italiano
 Carlo Dimai – bobbista italiano
 Paolino Dimai – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano